SV Werder Bremen var vinderen af sæsonen 1. Fußball-Bundesliga 1987-88.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1987
Fodbold i 1988